Giovanni Malagò (1959) – imprenditore, dirigente sportivo ed ex giocatore di calcio a 5 italiano
 Marco Malagò (1978) – calciatore italiano